Coucouron, commune française dans le département de l'Ardèche ;
 Le coucouron, fromage français originaire de la région de Coucouron.